Jan Marek, češki hokejist, * 31. december 1979, Jindřichův Hradec, Češkoslovaška, † 7. september 2011, blizu mesta Jaroslavelj, Rusija.

Marek je člansko kariero začel v klubu Vajgar Hradec v češki 2. ligi v sezoni 1997/98. V češki prvi ligi je prvič zaigral v sezoni 1998/99, ko je prestopil v HC Třinec. Tri sezone je igral za Sparto Praga, nato pa za Metallurg Magnitogorsk v ruski ligi ter od sezone 2008/09 v novoustanovljeni ligi KHL. V sezoni 2010/11 je igral za kluba CSKA Moskva in Atlant Mitišči, pred sezono 2011/12 pa je prestopil v klub Lokomotiva Jaroslavelj. V sezoni 2002/03 je bil najboljši strelec češke lige, v sezoni 2005/06 je osvojil naslov češkega državnega prvaka s Sparto, v sezoni 2006/07 ruskega z Metallurgom, v sezoni 2008/09 pa je bil najboljši strelec lige KHL. 

Za češko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih, v letih 2007, 2009, 2010 in 2011, kjer je skupno odigral 29 tekem, dosegel pa osem golov in šest podaj. Na prvenstvu leta 2010 je osvojil zlato medaljo, leta 2011 pa še bronasto.

Umrl je 7. septembra 2011 v letalski nesreči, ko je s člani hokejskega kluba Lokomotiva Jaroslavelj potoval v Minsk na prvo tekmo sezone 2011/12 v ligi KHL.

Leta 2011 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Vajgar Hradec
| Češka liga U18
| 95/96
|
| 39
| 29
| 27
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vajgar Hradec
| Češka liga U20
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vajgar Hradec
| Češka liga U20
| 97/98
|
| 32
| 21
| 28
| 49
|
|
|
| 9
| 5
| 4
| 9
|
|
|-
| Vajgar Hradec
| Češka 2. liga
| 97/98
|
| 19
| 3
| 4
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga U20
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 98/99
|
| 32
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HC Třinec
| Češka liga U20
| 99/00
|
| 6
| 5
| 5
| 10
| +8
| 10
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 99/00
|
| 32
| 1
| 5
| 6
| +1
| 4
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Slezan Opava
| Češka 2. liga
| 99/00
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vajgar Hradec
| Češka 2. liga
| 99/00
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| -3
| 10
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|-
| Vajgar Hradec
| Češka 3. liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 00/01
|
| 38
| 7
| 4
| 11
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 01/02
|
| 52
| 13
| 27
| 40
| +8
| 44
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| -4
| 6
|-
| HC Třinec
| Češka liga
| 02/03
|
| 52
| 32
| 30
| 62
| +28
| 42
|
| 12
| 6
| 4
| 10
| -1
| 22
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 03/04
|
| 50
| 21
| 30
| 51
| +8
| 62
|
| 11
| 4
| 9
| 13
| +4
| 26
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 04/05
|
| 38
| 7
| 21
| 28
| +16
| 26
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| -1
| 2
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 05/06
|
| 48
| 22
| 32
| 54
| +25
| 66
|
| 17
| 4
| 4
| 8
| +2
| 24
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 06/07
|
| 47
| 17
| 30
| 47
| +20
| 70
|
| 15
| 7
| 10
| 17
| +13
| 10
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| Ruska liga
| 07/08
|
| 49
| 16
| 31
| 47
| +17
| 40
|
| 11
| 4
| 3
| 7
| -5
| 2
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| KHL
| 08/09
|
| 53
| 35
| 36
| 71
| +26
| 62
|
| 12
| 6
| 3
| 9
| +1
| 26
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Metallurg Magnitogorsk
| KHL
| 09/10
|
| 35
| 7
| 13
| 20
| 
| 14
|
| 10
| 3
| 1
| 4
| 
| 4
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 9
| 3
| 0
| 3
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| KHL
| 10/11
|
| 46
| 14
| 24
| 38
| 
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Atlant Mitišči
| KHL
| 10/11
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| 
| 8
|
| 20
| 7
| 9
| 16
| 
| 10
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| 
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 711
| bgcolor="#7FFF00" | 262
| bgcolor="#7FFF00" | 359
| bgcolor="#7FFF00" | 611
| bgcolor="#7FFF00" | +147
| bgcolor="#7FFF00" | 522
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 141
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 136
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 

 
 
 

Češki hokejski centralni napadalci
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2003
Hokejisti HC Vajgar Hradec
Hokejisti HC Třinec
Hokejisti HC Slezan Opava
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Metallurg Magnitogorsk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Atlant Mitišči
Umrli v letalskih nesrečah
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj